Supercoppa italiana 2014 byl zápas Supercoppa italiana, tedy italského fotbalového Superpoháru. Střetly se v něm týmy Juventus FC jakožto vítěz Serie A ze sezóny 2013/14, a celek SSC Neapol, který vyhrál ve stejné sezóně italský fotbalový pohár (Coppa Italia).

Zápas se odehrál 22. prosince 2014 na stadionu Jassim Bin Hamad Stadium v katarském Dauhá. O poločase byl stav 1:0 pro tým Juventusu, který se nakonec po penaltovém rozstřelu musel sklonit před soupeřem. Po normální hrací době byl stav 1:1, po prodloužení byl stav vyrovnaný 2:2 (za každý tým se trefili dvakrát Carlos Tévez a Gonzalo Higuaín), na penalty vyhrál SSC Neapol 6:5. Byl to druhý titul Neapole v soutěži, první získala v roce 1990, kdy byl v týmu kapitánem Diego Maradona.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Externí odkazy 
 

Supercoppa italiana
Zápasy Juventusu
Zápasy SSC Neapol
Fotbal v Itálii v roce 2014